В одиночному розряді тенісного турніру USLTA Fort Lauderdale 1973, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1973, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 6-1, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)

  Івонн Гулагонг (фінал)

Основна сітка

Посилання 
 

1973